Talassaaret kan syfta på följande platser:

Finland 

 Talassaaret (ö i Södra Savolax), S:t Michel, 
 Talassaaret (ö i Päijänne-Tavastland), Lahtis, 
 Talassaaret (ö i Mellersta Finland, Jyväskylä), 
 Talassaaret (ö i Mellersta Finland, Äänekoski), 
 Kalettomansaaret, ö, Södra Savolax, Nyslott, 
 Talassaaret (ö i Norra Savolax), Varkaus, 
 Talassaaret (ö i Norra Karelen), Joensuu, 
 Talassaaret (ö i Mellersta Finland, Joutsa), 

Robotskapade Finlandförgreningar